Hinnen ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hinnen (* 1941), Schweizer Jodler und Schlagersänger
 Roy Hinnen (* 1966), Schweizer Triathlet